Мајло Вентимилија () је амерички глумац, рођен 8. јула 1977. године у Анахајму, Калифорнија (САД). Најпознатије улоге је остварио као Питер Петрели у ТВ серији Хероји, Џес Маријано у ТВ серији -{Gilmore Girls}- и као Роки Балбоа млађи у филму Роки Балбоа.

Филмографија 

|-
| | 2018. || Крид 2 || -{Creed II}- || Роберт Балбоа 
|-
| | 2013. || Маторани 2 || -{Grown Ups 2}- || Мајло
|-
| | 2007. || Патологија || -{Pathology}- || Тед Греј
|-
| 2006−2010. || Хероји || -{Heroes}- || Питер Петрели
|-
| | 2006. || Роки Балбоа || -{Rocky Balboa}- || Роки млађи
|-
| 2006 || || -{The Bedford Diaries}- || Ричард Торн III
|-
| 2005. || || -{Stay Alive}- || Лумис Кроули
|-
| 2005. || Интелигенција || -{Intelligence}- || Колин Медерс
|-
| | 2005. || || -{Dirty Deeds}- || Зак Харпер
|-
| 2005. || Уклета || -{Cursed}- || Бо
|-
| 2004−2005. || || -{American Dreams}- || Крис Пирс
|-
| 2004 || || -{Gramercy Park}-
|-
| 2003 || || -{Boston Public}- || Џејк
|-
| 2003 || || -{Winter Break}- || Мет Рејманд
|-
| 2001−2006. || Гилморове || -{Gilmore Girls}- || Џес Маријано
|-
| 2001. || || -{111 Gramercy Park}- || Били Хамонд млађи
|-
| | 2001. || || -{Nice Guys Finish Last}- || Џош
|-
| 2000 || || -{Opposite Sex}- || Џед Пери
|-
| 2000 || || -{Massholes}-
|-
| 1999 || || -{Speedway Junky}- || Тревис
|-
| 1997. || Она је та || -{She's All That}- || фудбалер
|-
| 1997 || || -{Boys Life 2}- || Џејсон
|-
| 1996 || || -{Must Be the Music}- || Џејсон
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Амерички глумци
Глумци у ТВ серији Хероји
Вегетаријанци